Borkowo Wielkie peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Borkowo Wielkie, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Borkowo Wielkie, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale